Joseph Schildkraut (1896-1964), acteur américain
 Joseph Schildkraut (1934-2006), médecin américain

Voir aussi 
 , patronyme